Пети-Мар () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Шатобриан-Ансени, кантон Нор-сюр-Эрдр. Расположена в 18 км к северу от Нанта, в 13 км от автомагистрали А11, на левом берегу реки Эрдр.   

Население (2017) — 3 601 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра 1878-1900 годов
 Шато Пон-Ю XVIII века на берегу Эрдра
 Усадьба Брей XV-XIX веков
 Усадьба Поммере XVI-XIX веков
 Ветряная мельница Рошет XIX века
 Руины театра и ипподрома галло-римского периода

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 13,2 %
 промышленность — 5,1 %
 строительство — 10,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 42,7 %
 государственные и муниципальные службы — 28,7 %

Уровень безработицы (2017 год) — 7,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Атлантическая Луара — 11,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017 год) — 22 870 (Франция в целом — 21 110, департамент Атлантическая Луара — 21 910).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Пети-Мар с 2014 года занимает Жан-Люк Бенье (Jean-Luc Besnier). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список был единственным.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
  Результаты муниципальных выборов 2020 года